Педагоги́ческий музе́й — музей, посвящённый истории педагогики.

 Педагогический музей (Белград) — музей педагогики в Белграде.
 Педагогический музей (Киев) — музей педагогики в Киеве.
 Педагогический музей (Москва) (1902—1917) — педагогический музей при Московском университете.
 Педагогический музей (Омск) — музей педагогики в Омске
  — музей педагогики в Праге
 Педагогический музей (Санкт-Петербург) (1865) — музей педагогики в Санкт-Петербурге
  — музей педагогики в Таллине

Другое
 Педагогический музей (журнал) (1876 — февраль 1880) — ежемесячник, обзор текущей педагогической литературы и наглядных пособий

Примечания